Ла-Герш-де-Брета́нь, Ла-Ґерш-де-Бретань () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на захід від Парижа, 39 км на південний схід від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1858 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4071,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Герш-де-Бретань на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Герш-де-Бретань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен